ASB Classic 2016 (kobiety)
 ASB Classic 2016 (mężczyźni)